Osoby o tym nazwisku:
 Andres Ambühl – szwajcarski hokeista, olimpijczyk
 Elias Ambühl – szwajcarski narciarz dowolny
 Gaudenz Ambühl – szwajcarski biegacz narciarski